Деци (deci; симбол d) је префикс у СИ систему јединица који означава фактор од 10-1 или 1/10.

Усвојн 1795. године, префикс долази из латинског decimus, што значи десети.

Види још
 СИ

Спољашње везе
 BIPM вебсајт

СИ префикси